Amerikai Egyesült Államok
 Naples (Dél-Dakota)
 Naples (Florida)
 Naples (Idaho)
 Naples (Illinois)
 Naples (város, Maine)
 Naples (statisztikai település, Maine)
 Naples (város, New York)
 Naples (falu, New York)
 Naples (Texas)
 Naples (Utah)
 Naples (Wisconsin)
 Olaszország
Nápoly